2. Flotte steht für:

 2. Flotte (Japanisches Kaiserreich), Flotte der Kaiserlich Japanischen Marine
 2. Luftflotte (Japanisches Kaiserreich), Luftflotte der Kaiserlich Japanischen Marine
 2. Flotte (Südkorea), Flotte der Südkoreanischen Marine
 United States Second Fleet, Flotte der United States Navy, siehe United States Navy #Zweite Flotte, Atlantik
 Second Fleet, Flotte von Schiffen von England nach Australien
 Second Fleet (Vereinigtes Königreich), Flotte der Royal Navy
 Luftflotte 2, Luftflotte der Luftwaffe der Wehrmacht
 Legio II Adiutrix, römische Flotte von Vespasian